Krates (film)

Er zijn verschillende personen die bekend zijn onder de naam Krates of Kratès:

 Krates van Thebe - Oud-Grieks cynisch filosoof uit de 4e eeuw v.Chr.
 Kratès van Athene (filosoof) - Oud-Grieks, stoïcijns filosoof uit de 2e eeuw v.Chr. 
 Kratès van Athene (dichter) - Atheens dichter uit de 5e eeuw v.Chr. 
 Krates van Mallos - Oud-Grieks filosoof en schriftgeleerde uit de 2e eeuw v.Chr
 Kratès van Tralles - Oud-Grieks redenaar